Greatest Hits é um álbum da banda Little Texas, lançado em 1995.

Faixas

Ligações externas
 
Discografia de Little Texas no Discogs 

Álbuns de 1995
Álbuns em língua inglesa